Rusalotjka () er en sovjetisk animationsfilm fra 1968 af Ivan Aksentjuk.

Medvirkende 
 Nina Guljajeva som Rusalotjka
 Lidija Koroljova
 Roza Makagonova
 Viktorija Ivanova
 Anatolij Papanov

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1968
Animationsfilm fra Sovjetunionen